Lupin ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur von Lupin (1861–1920), württembergischer Generalleutnant 
 Friedrich von Lupin (1771–1845), bayerischer Staatsbeamter und Mineraloge
 Hugo von Lupin (1829–1902), württembergischer Generalleutnant 
 Kurt von Lupin (1867–1938), deutscher Generalmajor, Ritter des Ordens Pour le Mérite

Lupin ist der Name folgender fiktiver Personen:
 Arsène Lupin, einer Romanfigur von Maurice Leblanc
 Arsène Lupin III, einer Anime-Figur, siehe Lupin III
 Remus Lupin, einer Romanfigur, siehe Remus Lupin

Lupin steht für:
 Fort Lupin, eine Befestigungsanlage am Fluss Charente, Frankreich
 Lupin, eine  philippinische Fernsehserie von 2007
 Lupin, eine französische Fernsehserie von 2021
 Lupin Limited, ein global agierendes Pharmazie-Unternehmen mit Sitz in Mumbai, Indien.

Siehe auch:
 Lupien
 Lupinen (Pflanze)
 Kristan von Luppin, ein Minnesänger des 14. Jahrhunderts